Das 7. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 25. Juni bis zum 2. Juli 1961 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Das Herreneinzel gewann Ion Țiriac gegen seinen 37-jährigen Landsmann Gheorghe Viziru und er war auch im Mixed an der Seite seiner Landsfrau Mina Ilina erfolgreich. Peter Fährmann erreichte im Einzel das Halbfinale. Mit seinem Doppelpartner Werner Rautenberg gelang ihnen als Titelverteidiger wieder der Einzug ins Finale, in dem sie gegen die tschechoslowakisch-polnische Kombination Pavel Korda und Józef Orlikowski unterlagen. Das Dameneinzel und das Damendoppel ging an die Sowjetunion durch Irina Rjasanowa, die im Doppel Larissa Preobraschenskaja an ihrer Seite hatte. Eva Johannes gelang jeweils der Einzug ins Finale, dabei im Doppel zusammen mit Änne Lindner.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 5. Jahrgang, Heft 8, August 1961

1961
Tennisturnier 1961
Tennisturnier in Zinnowitz